Името Водно може да означава:

 Водно, планина в Северна Македония
 Водно, село в Област Велико Търново
 Водно, село в Област Силистра
 Водно, кварал на Скопие, Република Македония